Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2000 - siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 9 - 11 czerwca 2000 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

500 cm³ wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Katalonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2000
2000 w Hiszpanii